Ekraveien (Oslo), een straat in Oslo.
Ekraveien (metrostation), een station van de metro van Oslo.